Golas (water), type natuurlijk kanaal in Spanje
 Golaš, plaats in Kroatië
 Gołas (plaats), plaats in Polen
 Michał Gołaś, Pools wielrenner